Antitrichia är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Brid.. Antitrichia ingår i familjen Leucodontaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Antitrichia